__БЕЗКН__

-{Superrosids}- или -{superrosidae}- су чланови велике кладе(монофилетичке групе) цвјетних биљака, која садржи више од 88.000 врста,  више од четвртине свих angiosperms.

Клада је подјељена у 18 редова, као што је дефинисано по APG -{IV}- систему. Ови редови заједно чине око 155 породица.

Име се заснива на називу -{"Rosidae"}-, који се обично сматра подкласом.

Везе 
-{Rosids}- и -{Saxifragales}- формирају кладу супер розида.  Ово је једна од три групе које чине -{Pentapetalae}-(-{Еудикотиледоне}- осим -{Gunnerales}-), остале су -{Dilleniales}- и -{superasteridae}-(-{Berberidopsidales}-, -{Caryophyllales}-, -{Santalales}- и -{asteridae}-).

Филогенија 
Филогенија је приказана у наставку, прилагођена је са APG сајта.

Референце

Спољашње везе